La Gitanella est un film muet français réalisé par Louis Feuillade et sorti en 1914.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : La Gitanella
 Réalisation : Louis Feuillade
 Société de production : Société des Établissements L. Gaumont
 Format : Muet - Noir et blanc  - 1,33:1 - 35 mm 
 Genre : Court métrage
 Année de sortie : 1914.

Distribution 
 Renée Carl
 Fernand Herrmann
 Suzanne Le Bret
 Luitz-Morat
 Laurent Morléas

Liens externes 

Film français sorti en 1914
Film réalisé par Louis Feuillade
Film muet français
Film français en noir et blanc
Film de Gaumont